bł. Marceli Spínola y Maestre (1835–1906) – arcybiskup Sewilli
 bł. Marceli Callo (1921–1945) – francuski męczennik

Zobacz też:
 Święty Marceli
 Błogosławiony Marcelin